Малое Сидорово — название населённых пунктов в России:

 Малое Сидорово — деревня в Тонкинском районе Нижегородской области.
 Малое Сидорово — деревня в Калязинском районе Тверской области.